ПАТ — многозначная аббревиатура:
 Пассажиравтотранс;
 Персональный автоматический транспорт.